USA
Ontonagon, a Felső-tó amerikai folyója
Ontonagon megye Michigan államban
Ontonagon, a Michigan állambeli Ontonagon megye székhelye